Kaltenbrunn peut faire référence à :

Toponyme 
 Deutsch Kaltenbrunn, bourg autrichien du district de Jennersdorf, au Burgenland ;
 diverses localités dans des pays non germanophones dont il s'agit d'un ancien nom :
 Cankova, commune slovène ;
 Dúbravka, quartier de Bratislava ;
 Froidefontaine, commune française ;
 Kaproun, quartier de Kunžak, commune tchèque ;
 Roosna-Alliku, commune estonienne.

Patronyme 
 Henry Kaltenbrunn, coureur cycliste sud-africain.

Homonymie de toponyme